Muły – gajówka w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Zobacz też 
 Muły

Przypisy 

Giby (gmina)